II. András néven ismert személyek:

 II. András magyar király
 II. András egri püspök
 II. András győri püspök